Гердт — фамилия:

 Гердт, Александр Александрович (1981—2000) — российский десантник, Герой Российской Федерации.
 Гердт Вальдемар (род. 1962) — немецкий предприниматель и политик (АдГ), уроженец Казахстана.
 Гердт, Владимир Петрович (1947—2021) — советский, российский математик.
 Гердт, Елизавета Павловна (1891—1975) — артистка балета и педагог, дочь П. А. Гердта.
 Гердт, Зиновий Ефимович (1916—1996) —  советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Гердт, Павел Андреевич (1844—1917) — артист балета и педагог, отец Е. П. Гердт.